Вулиця Симиренківська (до 2015 — Каляєва) — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Симиренківська (до 1967 — Польова, у 1967—2016 — Григорія Рябоконя) — вулиця у Черкасах

Вулиці